Sophia van Pommeren (1370-1405)
 Sophia van Pommeren (1460-1504)
 Sophia van Pommeren (1498-1568)